La condizione umana – titolo di due opere di René Magritte
La condizione umana – romanzo di André Malraux
La condizione umana – trilogia cinematografica del 1959